CONSUR Sevens 2020 – dwunaste mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Sudamérica Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie CONSUR, które odbyły się w Valparaíso w dniach 12–13 grudnia 2020 roku.

Niespodzianką pierwszego dnia była przegrana Argentyny z Brazylią, w finale jednak udanie zrewanżowali się za grupową porażkę, a najlepszym zawodnikiem został uznany przedstawiciel triumfatorów, Mateo Carreras.

Informacje ogólne 
Zawody zostały rozegrane w dniach 12–13 grudnia 2020 roku na Estadio Elías Figueroa Brander w Valparaíso. Przystąpiły do nich cztery reprezentacje, które rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym o rozstawienie przed fazą pucharową.

Dla trzech reprezentacji był to również jeden z etapów przygotowań do turnieju barażowego do LIO 2020 bądź też samych zawodów olimpijskich.

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona CONSUR 

2020
2020 w rugby union
2020 w Chile
Rugby union w Chile
Valparaíso